Revolte im Frauengefängnis ist
 der Titel des italienischen Filmes Revolte im Frauengefängnis (1974) (Prigione di donne)
 der Alternativtitel des japanischen Films Revolte hinter Gittern (1976) (Shin jitsuroku onna kambetsusho – rengoku)